Die Liste der Personenbahnhöfe in Niedersachsen enthält alle niedersächsischen Bahnhöfe, die vom Personenverkehr der Deutschen Bahn sowie von Privatbahnen im Tarifverbund mit der DB angefahren werden. Darüber hinaus enthält die Liste Bahnhöfe, die von Kleinbahnen auf den Ostfriesischen Inseln (Borkum, Langeoog und Wangerooge) planmäßig angefahren werden sowie Haltestellen der Flixtrain-Verbindungen. (Stand 2022)

Weblinks 
 Bahnhofskategorieliste DB Station&Service AG 2017 (PDF; 344 kB)

Einzelnachweise 

!Personenbahnhofe
Niedersachsen